Pojem Reflexivita může označovat:
 matematický pojem reflexivní relaci,
 sociologický pojem reflexivita.